De negende etappe van de Ronde van Italië 2015 werd verreden op 17 mei 2015. De renners reden een heuvelrit van 215 kilometer van Benevento naar San Giorgio del Sannio. Onderweg lagen er twee bergen van de tweede categorie en eentje van de eerste categorie. De ritzege ging naar de Italiaan Paolo Tiralongo, een van de vluchters van de dag. Met 37 jaar en 313 dagen was Tiralongo de oudste ritwinnaar in de geschiedenis van de Ronde van Italië.

Verloop 
Na een kilometer of zestig reed een groep renners - die uiteindelijk de vlucht van de dag zouden vormen - weg van het peloton. De Nederlanders Steven Kruijswijk (gisteren ook al in de ontsnapping) en Tom-Jelte Slagter zaten bij de elf koplopers, alsmede Carlos Betancur (eveneens in de ontsnapping gisteren), Maksim Belkov, Sonny Colbrelli, Kenny Elissonde, Simon Geschke, Jesús Herrada, voormalig Girowinnaar Ryder Hesjedal (2012), Amaël Moinard en Paolo Tiralongo.

Op de eerste beklimming van de dag, de Monte Terminio (tweede categorie), was het Geschke die de sprint om de punten won; het peloton volgde op zes minuten. Ook op de Colle Molella waren de punten voor Geschke, waardoor de Duitser virtueel leider werd in het bergklassement. In de afdaling was het Slagter die wegreed van zijn medevluchters. Hij had al snel een voorsprong op zijn achtervolgers, maar die slonk snel toen Tiralongo op de laatste berg, de Passo Serra, een versnelling plaatste. Op de top had Slagter nog maar zeven seconden voorsprong op de Italiaan, die wat later bij Slagter kwam en vervolgens wegreed bij de Nederlander. In het peloton was het Fabio Aru die demarreerde op de Passo Serra. Enkel Alberto Contador, Richie Porte en Aru's ploeggenoot Mikel Landa konden het tempo van de Italiaan bijbenen. De nummer vier van het klassement, Dario Cataldo (ook een ploeggenoot van Aru) zat echter niet in de groep der favorieten.

Bij de finish in San Giorgio del Sannio had Tiralongo uiteindelijk een marge van ongeveer twintig seconden op Kruijswijk, die nog een mislukte poging had gedaan om Tiralongo bij te halen. Zeven overige leden van de voormalige kopgroep (Colbrelli en Belkov waren gedurende de rit gelost) kwamen enkele tellen na Kruijswijk over de meet; Geschke won het sprintje om de derde plek. Bij de favorieten, die een halve minuut na de achtervolgers finishten, won Aru de sprint. Zijn sprint was snel genoeg om een seconde terug te pakken op Contador. De overige renners uit de top-tien kwamen binnen op 1'43" van Tiralongo, in een groep van ruim dertig man.

Tussensprints

Bergsprints

Meeste kopkilometers

Uitslag 

 De Premio Energy, voor de snelste renner in de laatste drie kilometer, was voor Fabio Felline (achttiende).

Klassementen

Overige klassementen

Opgaves 
  Manabu Ishibashi (Nippo-Vini Fantini)

Etappe 09
Sport in Campanië
Benevento (provincie)